J32 peut faire référence à :
 Orthocoupole-rotonde décagonale (J32), une figure géométrique ;
 Sinusite chronique, d'après la classification internationale des maladies ;
 Westinghouse J32, un turboréacteur américain produit par la Westinghouse Aviation Gas Turbine Division.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres